Arenicolides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Mesnil 1898. Arenicolides ingår i familjen Arenicolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Arenicolides